Ивата — японское географическое название и фамилия.

Географическое название:
 Ивата (город) — город в префектуре Сидзуока.

Носители фамилии:
 Ивата, Мицуо (род. 1967) — популярный сэйю.
 Ивата, Сатору (1959—2015) — четвёртый президент и генеральный директор компании Nintendo.

Прочее:
 Джубило Ивата — японский футбольный клуб.